Antoine Bouvier peut désigner :
 Antoine Bouvier (1986-), skieur français ;
 Antoine Bouvier (1959-), dirigeant d’entreprise français.